Соревнования по хоккею на траве на Всеафриканских играх 1991 проходили с 20 сентября по 1 октября 1991 года в городе Каир (Египет) среди мужских команд. В турнире приняло участие 5 мужских команд.

Победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Египта, второе место заняла сборная Кении, бронзовые медали завоевала сборная Зимбабве.

Турнир по хоккею на траве также являлся квалификационным соревнованием для участия в Олимпийских играх 1992. Квалификацию получали одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Египта.

Медалисты

Регламент соревнований 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Начисление очков: за победу — 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. При равенстве очков преимущество получает команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Результаты игр 
результаты конкретных игр не найдены

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о мужском турнире на сайте www.todor66.com

1991
Хоккей на траве в Египте
Международные спортивные соревнования в Каире
Сентябрь 1991 года
Октябрь 1991 года
Спорт в Египте в 1991 году